Giustizialismo (Justicialismo), altro nome del peronismo, movimento politico fondato in Argentina dal generale Juan Domingo Perón nella prima metà del XX secolo
 Giustizialismo, nel linguaggio giornalistico italiano, atteggiamento di chi propone il ricorso alla giustizia rapida e sommaria; il termine è spesso usato in opposizione a quello di garantismo giuridico, ossia indica l'opposto del considerare un imputato non colpevole fino a condanna definitiva. Vedasi anche: Populismo penale

Note